Górnictwo:
 platforma wiertnicza
 platforma wydobywcza

 Technika / informatyka:
 platforma sprzętowa
 platforma programistyczna
 platforma cyfrowa

 Geologia:
 platforma (geologia)
 platforma (wspinaczka)
 platforma zachodnioeuropejska
 platforma abrazyjna
 platforma prekambryjska

 Finanse: 
 platforma inwestycyjna
 platforma transakcyjna

 Media:
 Platforma Mediowa Point Group (przedsiębiorstwo)

 Polityka:
Platforma Obywatelska – partia polityczna w Polsce
 Platforma Janusza Korwin-Mikke – partia polityczna w Polsce istniejąca w latach 2005-2011
Platforma Obywatelska – partia polityczna w Rosji
Platforma Godność i Prawda – partia polityczna w Mołdawii

 Budownictwo / transport / logistyka
 platforma parkingowa
 paleta (platforma transportowa)